Français steht für:

 verschiedene französische Hunderassen, siehe Französischer Laufhund
 Français (Schiff), Dreimastschoner des französischen Polarforschers Jean-Baptiste Charcot bei der Vierten Französischen Antarktisexpedition (1903–1905)

Français ist der Familienname folgender Personen:

 François Français (1768–1810), französischer Mathematiker

 Louis Français (1814–1897), französischer Maler
 Olivier Français (* 1955), Schweizer Politiker
 Rémi Français (* 1989), Schweizer Skispringer

Français ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

 Français Cove, Bucht der Booth-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Français-Gletscher, Gletscher im Adélieland., Antarktika
 Français Rocks, Klippen im Archipel der Joinville-Inseln, Antarktis
 Mount Français, Berg auf der Anvers-Insel im Palmer-Archipel

français steht für:

 Französische Sprache

Siehe auch:

 Club Français Paris
 institut français
 Stade Français
 Stade Français (Fußball)
 Stade Français (Rugby Union)